Jü-šan může být:

 Jü-šan – nejvyšší hora ostrova Tchaj-wan
 Jü-šan (pohoří) – pohoří na Tchaj-wanu
 Národní park Jü-šan – chráněné území na Tchaj-wanu
 Jü-šan (ostrov) – ostrov v čínské provincii Če-ťiang
 Jü-šan (Ťiang-su) – hora v čínské provincii Ťiang-su
 Jü-šan (An-chuej) – městský obvod v čínské provincii An-chuej
 Jü-šan (Ťiang-si) – okres v čínské provincii Ťiang-si